

Geografia 
 Anastácio – comune del Brasile nello Stato del Mato Grosso do Sul
 Santo Anastácio – comune del Brasile nello Stato di San Paolo

Persone 
 Adílson Luís Anastácio – ex calciatore brasiliano
 Fabiana Anastácio – cantante brasiliana